Catalani es un apellido. Puede referirse a:

 Alfredo Catalani, compositor italiano (1854-1893); o
 Angelica Catalani, soprano italiana (1780-1849).